MIC steht für:
 moldawisches Kfz-Kennzeichen für Carabinieri (Trupele de Carabinier)
 Informations- und Beobachtungszentrum der EU für den Katastrophenschutz
 Machine Identification Code, digitales Wasserzeichen bei Farblaserdruckern
 Malaysian Indian Congress, politische Partei in Malaysia
 Intel Many Integrated Core Architecture mit über 50 Tiles (Einzelprozessoren), siehe bei Mehrkernprozessor#Manycore-Prozessoren
 Mandatory Integrity Control, einen Sicherheitsmechanismus in Microsoft-Windows-Betriebssystemen, der seit Windows Vista implementiert ist
 Marianer, katholischer Männerorden
 Marktidentifikationscode, internationaler Standard zur Identifizierung von Handelsplätzen
 MIC-LWL-Steckverbinder (engl. medium interface connector)
 Memory-in-Cassette
 Message Integrity Check
 Methylisocyanat
 Metroliner im Carbon-Design, Omnibus der Firma Gottlob Auwärter (Neoplan)
 MIC Datenverarbeitung GmbH, österreichische Firma für Software für den Außenhandel
 Abkürzung für englisch microbially induced corrosion, durch Mikroben ausgelöste oder geförderte Korrosion von Metallen oder Nichtmetallen
 Mikronesien, UNDP-Code
 Middle Income Country
 Military–industrial complex (MIC), englische Bezeichnung für Militärisch-industrieller Komplex
 Millicom International Cellular, Mobilfunkanbieter
 Minimalinvasive Chirurgie
 Minimale Hemm-Konzentration (Minimal Inhibitory Concentration), deutsche Bezeichnung: MHK für minimale Hemmkonzentration
 Minimum Ignition Current, das Mindestzündstromverhältnis, sicherheitstechnischer
 Ministerium für Innere Angelegenheiten und Kommunikation, japanisches Ministerium
 Model Integrated Computing
 Modem-Installations-Code, Methode zur erleichterten Inbetriebnahme von NGN- und DSL-Endgeräten
 Monitoring and Information Center der Europäischen Kommission in Brüssel
 Bahnhof Icking (DS100-Code)
 römische Zahlzeichen für 1099

Mic steht als Abkürzung für:
 Vorname Michael, vor allem dort gebräuchlich für die niederländische Form Michaël
 Mikroskop (Sternbild) (lat. Microscopium) in der Nomenklatur der Fixsterne
 Mic (Einheit)
 Abkürzung für englisch microphone, Mikrofon

Mic ist der Familienname von:
 Ouk Mic (* 1983), kambodschanischer Fußballtorhüter

mic steht als Abkürzung für:
 veraltete Bezeichnung für die Maßeinheit Mikrometer (Einheit)

Siehe auch:
 MICE
 Mick
 Mik
 Mikron

Abkürzung